Józef Jaworski (1859–1920) – ginekolog, higienista, docent UJ
 Józef Jaworski (1903-1939) – lekkoatleta
 Józef Jaworski (1922-1986) – generał
 Józef Jaworski (ur. 1881) – starszy kapelan Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej